Résultats détaillés du double mixte de l'édition 2010 de l'US Open, disputé du 30 août au 13 septembre 2010.

Faits marquants 
Liezel Huber et Bob Bryan battent Květa Peschke et Aisam-Ul-Haq Qureshi en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2010
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en août 2010
Tennis en septembre 2010